The Booze Hangs High è un film del 1930 diretto da Hugh Harman e Rudolf Ising. È un cortometraggio animato uscito nel dicembre 1930 prodotto dalla Leon Schlesinger Production e distribuito dalla Warner Bros.

Collegamenti esterni 
 

Cortometraggi statunitensi del 1930
Film d'animazione statunitensi